Un archer est une personne utilisant un arc.

Toponymie 

 Archer est une ville de la Floride, aux États-Unis.
 Archer, une ville du comté d'O'Brien, en Iowa, aux États-Unis.

Patronyme 

 Belle Archer (1858-1900), actrice américaine ;
 Chris Archer (1988-), joueur de baseball américain ;
 Colin Archer (1832-1921), constructeur et architecte naval de Larvik en Norvège ;
 Ernest Archer (1910-1990), chef décorateur britannique ;
 Gem Archer (1967-), musicien britannique ;
 Geoffrey Archer (1944-), écrivain britannique, auteur de roman policier et de roman d'espionnage ;
 George Archer (1939-2005), golfeur américain ;
 George Archer-Shee (1895-1914), officier anglais ;
 James Archer (1823-1904), peintre écossais ;
 Jeffrey Archer (1940-), écrivain, dramaturge et ancien homme politique britannique ;
 
 Joseph Archer (1883-1957), industriel et homme politique français ;
 Michael Archer (1945-), zoologiste australien ;
 Pauline Archer-Vanier (1898-1991), pédagogue et philanthrope canadienne ;
 
 Robert Hugh Archer (1852-1930), navigateur britannique ;
 Tasmin Archer (1963-), chanteuse britannique ;
 Thomas Croxen Archer (1817-1885), botaniste britannique ;
 Violet Archer (1913-2000), pianiste et compositrice canadienne ;
 .

Odonymie 

 à Lyon, dans le , la rue des Archers (ils sont trois) date du .
 à Doullens dans la Somme, la rue des Archers la bien nommée, puisqu'une des plus anciennes Compagnies d'archers de France (les Francs Archers) y réside encore de nos jours dans un petit local appelé Maison des Archers, situé au numéro 16.

Art et culture

Divers 
 Archers Films Production est le nom de la maison de production des cinéastes britanniques Michael Powell et Emeric Pressburger
 L'archer assis est un hiéroglyphe égyptien (A12).
 Archer est une police d'écriture.
 Un archer est un utilisateur de la distribution Linux Arch Linux, en informatique.

Personnages fictifs 
 Jonathan Archer, est un personnage de l'univers de fiction de Star Trek
 Franck Archer un personnage du manga Fullmetal Alchemist.
 Archer est un personnage de l'anime Fate Stay Night.

Titres d’œuvres 

 Les Archers est un roman d'Arthur Machen (1914)
 La Transmigration de Timothy Archer est un roman de Philip K. Dick (1982).
 , série télévisée américaine sortie en 1975.
 Archer, série d'animation sortie en 2009.

Dénomination de systèmes militaires 
 L'Archer est un chasseur de chars britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 , deux classes de navires militaires.
 Plusieurs navires de la Royal Navy portent le nom d'.
 L'Archer est aussi un canon automoteur suédois de 155 mm entré en service en 2011.

Notes 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Homonymie de bateaux